

Geografia
Amantea – comune italiano della Calabria
San Pietro in Amantea – comune italiano della Calabria

Persone
Antonio Amantea – aviatore italiano
Filippo Amantea Mannelli – poeta, giurista e filosofo italiano
Giuseppe Amantea – medico e fisiologo italiano
Luigi Amantea – generale e politico italiano